Geoffrey Pole de Lordington, Sussex (c. 1501 o 1502 - noviembre de 1558) fue un caballero que defendió el catolicismo cuando Enrique VIII fundó e impulsó la Iglesia de Inglaterra, con él como líder.

Primeros años
Él fue el cuarto hijo de Richard Pole (m. 1505) y su esposa Margaret Pole, condesa de Salisbury, por tanto hermano de Henry Pole, Barón Montagu y del cardenal Reginald Pole. Fue uno de los caballeros nombrados en el Palacio de York por Enrique VIII rn 1529. Entorno al 9 de julio de 1528, se casó con Constance Pakenham, coheredera de Sir Edmund Pakenham (m. 1528), caballero al servicio de Catalina de Aragón. Desde 1531, su nombre se vincula con varios cargos, como juez en Hampshire y Sussex, y miembro del parlamento por Wilton en 1529.

Como el resto de su familia, se opuso al proceso de divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. En 1532, cuando el rey y Ana Bolena se encontraron con Francisco I de Francia en Calais, viajó de incógnito a petición de su hermano. Lord Montagu lo envió de regreso para informar a la reina Catalina que Enrique no había convencido a Francisco.

Al siguiente año, sorprendentemente y contra su buena voluntad, aparece como uno de los servidores de Ana Bolena en su coronación, el 1 de junio de 1533, y le pagaron cuarenta libras por su servicio. Una semana después, el martes 5 de junio, cenó con María Tudor, duquesa de Suffolk.  En los tiempos de Ana Bolena como reina, Geoffrey solía visitar al embajador imperial, Eustace Chapuys, asegurando que el pueblo inglés sentía el repudio de la reina. Quiso visitar al propio emperador, en España, pero Chapuys se lo desaconsejó.  Geoffrey también mantuvo contactos con el embajador francés y John Stokesley, obispo de Londres. Exiliado de Inglaterra en 1548, pudo regresar en 1553, cuando ascendió al trono la católica reina María I.

Muerte y descendencia
Geoffrey Pole murió en 1558, pocos días antes que su hermano cardenal, y fue enterrado en Stoughton Church. Su viuda Constance, quien hizo su testamento el 1 o 2 de agosto de 1570, murió después del 12 de agosto de ese año, con el deseo de ser enterrada a su lado. Tuvieron cinco hijos y seis hijas, entre ellos: 
 Arthur Pole de Lordington, Sussex (1531 - entre enero y el 12 de agosto de 1570).
 Thomas Pole de Lordington, Sussex,y de West Stoke, Sussex (entre 1532 y 1540 - entre el 12 de agosto y el 2 de noviembre de 1570), casado con Mary, viuda de John Lewes (m 1576), sin hijos.
 Edmund Pole of Lordington, Sussex, and of West Stoke, Sussex (?) (1541 - después del 12 de agosto de 1570), encarcelado antes del 12 de agosto de 1570 en la Torre de Londres, tras conspirar para colocarse en el trono a sí mismo o a la reina María Estuardo.
 Geoffrey Pole de Lordington, Sussex, y de West Stoke, Sussex (1546 - antes del 9 de marzo de 1590/1591) fue eduado en Winchester, Hampshire. Le encarcelaron en la Torre en 1570, como sus hermanos, pero fue liberado. Se casó antes de 1573 con  Catherine Dutton (m. 1608), con quien tuvo al menos nueve hijos.
 Henry Pole
 Catherine Pole, murió joven.
 Catherine Pole, casada con  Sir Anthony Fortescue.
 Elizabeth Pole, casada con  William Neville.
 Mary Pole, casada con William Cowfeld.
 Margaret Pole, casada con Walter Windsor.
 Ann Pole, casado con Thomas Hildersham, con quien tuvo al menos un hijo, Arthur, nacido el 6 de octubre de 1553 en Stetchworth. Tras enviudar, se casó con un hombre llamado Ward.

Ascendencia

Referencias

Familia Pole
Hombres
Personas del período Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI